Чихолес има више значења:

 Чихолес (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чихолес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику